I'm Alive (Céline Dion), een nummer van Céline Dion uit 2002
 I'm Alive (Electric Light Orchestra), een nummer van Electric Light Orchestra uit 1980
 I'm Alive (Jackson Browne), een album en een nummer van Jackson Browne uit 1993
 I'm Alive (The Hollies), een nummer van The Hollies uit 1965
 I'm Alive (Seal), een nummer van Seal uit 1994
 I'm Alive (Tommy James and the Shondells), een nummer van Tommy James and the Shondells uit 1969, gecoverd door Don Fardon